Cerrado
Cerrado (ecossistema)
Cerrado (Sorocaba)
Instituto Cerrado
Clube Atlético Cerrado

Desambiguação